Jasch ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Jasch (* 1959), deutsche Schwimmerin
 Christine Jasch (* 1960), österreichische Wirtschaftswissenschaftlerin, Umweltgutachterin und Buchautorin